Edoino Busetto – scacchista italiano
 Emilio Busetto – ex calciatore italiano
 Franco Busetto – politico italiano
 Nino Busetto – pittore, illustratore e incisore italiano
 Sergio Busetto - ex calciatore italiano
 Mondo Busetto - ex calciatore italiano